Потреро има више значења:

 Потреро (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Потреро (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Потреро, Ла Сијенега дел Потреро (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Потреро (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Потреро (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Потреро (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Потреро (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Потреро (Сантијаго Атитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Потреро (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Потреро, Потрериљо (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику